Jewgienija Anatoljewna Szapowałowa (ros. Евгения Анатольевна Шаповалова, ur. 15 czerwca 1986 w Niżnym Tagile) – rosyjska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jewgienija Szapowałowa pojawiła się 21 grudnia 2005 roku w Krasnogorsku, gdzie w zawodach FIS Race zajęła 57. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W Pucharze Świata zadebiutowała 28 października 2006 roku w Düsseldorfie, zajmując 48. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła niecały miesiąc później, 25 listopada 2006 roku w Ruce, kiedy była trzynasta w sprincie klasykiem. W sezonie 2006/2007 po raz pierwszy stanęła także na podium zawodów PŚ 28 stycznia 2007 roku w Otepää zajmując trzecie miejsce w tej samej konkurencji. Najlepszy wynik osiągnęła jednak 15 lutego 2007 roku w Changchun, kiedy zwyciężyła w sprincie stylem klasycznym. W klasyfikacji generalnej zajęła ostatecznie 23. miejsce, a w klasyfikacji sprinterskiej była dziewiąta. Był to jej najlepszy sezon Pucharu Świata.

W lutym 2007 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie w sprincie indywidualnym stylem klasycznym zajęła 23. miejsce. Na tych samych mistrzostwach wspólnie z Natalją Matwiejewą była dwunasta w sprincie drużynowym techniką dowolną. Rok później, na mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta była osiemnasta w sprincie stylem dowolnym. W 2010 roku brała także udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie zajęła 28. miejsce w sprincie klasykiem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Niżnym Tagile